Dinny Pails ha battuto in finale John Bromwich 4-6 6-4 3-6 7-5 8-6.

Teste di serie

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1947